Bajraktarević je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 39 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 8.822. mesto.

Znani slovenski nosilci priimka

Znani tuji nosilci priimka 
 Fehim Bajraktarević (1909—1985), bosanski matematik
 Ibro Bajraktarević, partizan, namestnik političnega komisarja 10. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade 
 Mahmut Bajraktarević (1889—1970), bosanski orientalist

Zunanje povezave